Альберт Русланович Огузов (род. 28 сентября 1991 года) — российский дзюдоист.

Карьера 
Тренируется в Черкесске у Пчелкина В.И.

2011 
 Победитель Первенства России по самбо до 23 лет (Кстово) 
 Победитель Первенства России по самбо среди молодёжи (Армавир)

2012 
 Бронзовый призёр Первенства России по дзюдо до 23 лет 
 Бронзовый призёр Кубка России по дзюдо

2013 
 Обладатель Кубка Европы по дзюдо (Оренбург, Россия) 
 Бронзовый призёр Кубка Европы по дзюдо (Словения) 
 Обладатель Кубка Европы по дзюдо (Швеция) 
 Серебряный призёр Первенства Европы по дзюдо до 23 лет (Болгария)

2015 
 Победитель Открытого Кубка Африки (Марокко, Касабланка).
 Бронзовый призёр Универсиады (Корея, Кванджу).

2019 
 Чемпионат России по дзюдо 2019 года — ;

Примечания

Ссылки 
 
 А. Огузов на сайте Федерации дзюдо России
 А. Огузов  на сайте РСДЮШОР г. Черкесска.

Дзюдоисты России
Самбисты России
Чемпионы России по дзюдо